Lineolaria är ett släkte av nässeldjur. Lineolaria ingår i familjen Lineolariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Lineolaria